Robert Cornthwaite (1917-2006) – attore statunitense
Robert Cornthwaite (n. 1985) – calciatore inglese-australiano
Robert Cornthwaite (1818-1890) – prelato inglese della Chiesa Cattolica Romana, ultimo vescovo di Beverley e primo vescovo di Leeds